Eltermann ist der Familienname von:
 Erich Eltermann (1916–1991), deutscher Politiker (SPD)
 Friedrich Eltermann (1835–1919), deutscher Kirchenmaler der Düsseldorfer Schule

Eltermann steht auch für:
 Ableitung von Ältermann, Mitglied oder Senior eines norddeutschen Kaufmannsgremiums
 Mitglied der Elterleute in Bremen, des Kaufmannsgremiums